JTF est un sigle qui peut désigner :
  joint task force, une formation militaire ad hoc conjointe (multi-services) ;
  John Templeton Foundation, une fondation nord-américaine créée en 1987 par John Templeton.